Čumák je české slovo využívané u psích plemen a u další zvěře jeho synonimum je také čenich. 

Jedná se o orgán, který slouží k rozpoznávaní pachů a vůní. 

Ciltivost čichu je u zvěře zpravidla mnohonásobně vyšší než u člověka.

Čichový orgán obsahuje čichové buňky, které přetváří při styku s vonnou látkou elektrický signál, který se následně přenáší do mozku.